Ключе́вский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Ключи, расположенное в 383 км от Барнаула.

География 
Район расположен в западной части края и граничит на западе с Павлодарской областью Казахстана, на севере с Кулундинским, на востоке с Родинским районом, на юго-востоке с Волчихинским районом, на юге с Михайловским районом

Площадь — 3043 км². Занимает 23 место по площади из районов Алтайского края.

Рельеф — равнинный. Абсолютные высоты 125-160 м. Климат резко континентальный. Средняя температура января −18,6 °C, июля +20,8 °C. Годовое количество атмосферных осадков 270 мм. На территории района 26 озёр. Почвы каштановые. Растут берёза, осина, тополь, вяз, клён, сосна, степное разнотравье. Обитают из зверей: лиса, заяц, корсак, ондатра, хорёк, лось, косуля, белка, рысь; из птиц — гуси, журавль-красавка, лысуха, тетерев, куропатка.

Физико-географическое районирование 
Ключевский район относится к Западно-Сибирской физико-географической стране; Кулундинской провинции; Сухостепной подпровинции. Включает Шарбактинский и Кулундинский физико-географические районы.

Природно-ресурсная характеристика 
Ключевский район находится в западной части Алтайского края на границе с Казахстаном. В геологическом отношении территория однородна: территория Ключевского района расположена в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно – Сибирской плиты. С геологическим строением тесно связан рельеф территории. Рельеф Ключевского района довольно однообразен. Данная территория расположена в пределах Кулундинской равнины, сложенной озерными и озерно-аллювиальными отложениями. Рельеф слабоволнистый, местами осложнен гривами и холмами (особенно в западной части района, где расположен сосновый бор), котловинами выдувания и многочисленными плоскими «степными блюдцами». Поверхностные породы представлены песками, супесями, суглинками. К пониженным участкам в рельефе приурочены озера. На территории района значительны ресурсы гипса и мергелей. Их отложения наблюдаются в озерах. На юге расположено Петуховское месторождение мергелей, а в юго-восточной части - месторождения гипса. В северо-восточной и северо-западной части района расположены месторождения кирпично-черепичной глины (Ключевское, Петуховское, Каипское). Ресурсы глинистых пород являются сырьевой базой для производства строительных материалов.

Ключевское месторождение подземных промышленных вод расположено в районе озер Кривая Пучина – Толубай. Средняя мощность водоносного горизонта 8,1 м. Концентрация минерализованных вод изменяется от 24,8 до 255,6 г/л. 

Климат района характеризуется резкой континентальностью: зима малоснежная, холодная, с сильными ветрами и метелями; лето короткое, но жаркое; переходные сезоны короткие. Высокие годовые амплитуды температур. Самым холодным месяцем в году является январь. Март холоднее ноября. Редко, но наблюдаются оттепели в зимние месяцы. Продолжительность теплого периода в среднем составляет 195-200 дней. Среднее количество осадков составляет 250-300 мм в год. Характерны засухи. В осенний и зимний периоды преобладают южные ветры (район находится в зоне воздействия Сибирского антициклона). Весной и летом преобладают северные ветры. Средняя скорость ветра 4-5 м/с. В период наибольшей активной Сибирского антициклона наблюдаются ветры со скоростью более 15 м/с. Летом случаются пыльные бури, а зимой - бураны. 

Согласно почвенно - географическому районированию Алтайского края, территория района расположена в зоне каштановых почв сухой степи, особенностью которых является малое количество гумуса, легкий механический состав, подверженность ветровой эрозии. По циклам агрохимического обследования средневзвешенное содержание гумуса колеблется от 2,7 до 3,1 %, что соответствует классу с низкой обеспеченностью. Почвы подвержены дефляции, быстрой минерализации органических остатков при легком механическом составе и недостаточном пополнении запасов органического вещества при обработке этих почв. Высокая распаханность территории (52,7 %), недостаточное количество лесных полос и их разреженность в условиях повышенного ветрового режима привели к тому, что почти вся территория района, кроме юго-западной части (лесных насаждений), подвержена ветровой эрозии (дефляции). Увлажнение недостаточное.

Положительное воздействие на растительные сообщества оказывают лесозащитные полосы (в основном из широколиственных пород). В соответствии с хозяйственным и экологическим значением лесного фонда, сосновый лес отнесен к «особо ценным лесным массивам». Определяющим типом растительности Ключевского района являются разнотравно-типчаково-ковыльные и типчаково-полынные степи. Степи представлены дерновинными злаками: типчаком, тонконогом, ковылем Залесского. Встречаются ковыль-волосатик, ковыль красный, тимофеевка степная. Из корневищных злаков произрастают костер безостый и вейник шилоцветный. Значительный процент в растительных сообществах составляют полынь сизая, полынь-эстрагон, полынь веничная, горичник русский, астрагал, лапчатка серебристая и др. Целебные травы: полынь, лопух-репейник, солодка и др. Кулундинская степь, в пределах которой располагается Ключевский район, отличается особым разнообразием животного мира. Местную фауну представляют большой и мохноногий тушканчик, обыкновенный хомяк, зайцы беляк и русак, лисица, корсак, встречаются волк, лоси, косули. На сохранившихся островках целинных степей, используемых для пастбищ и сенокосов, и в лесозащитных полосах обитает множество видов птиц: перепел, славка, овсянка, черноголовый чекан; в сырых луговинах встречаются жёлтая трясогузка и чибис. Чаще других встречаются полевые жаворонки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи. На озерах водятся кряква, чирки, шилохвост, хохлатая чернеть, чайка, утка-пеганка, красношейная и черношейная поганки, а по берегам озер обычны кулики: поручейник, перевозчик, черныш, чибис, ветренник. В западной части района, в сосновом бору, встречается тетерев-косач, глухарь.

Организованы ООПТ: оз.Шукыртуз, оз.Бульдюк, оз.Петуховское, оз.Куричье и урочище Касалгач.

Гидрография 
Территория Ключевского района совершенно бессточна и не имеет современной гидрографической сети. Значительную площадь района занимают озера, располагающиеся одиночно и группами (Петухово, Куричье, Кривая Пучина и др.). Они расположены в замкнутых и полузамкнутых понижениях, в межгривных низинах. Питание озер происходит только за счет атмосферных осадков и поверхностного стока с близлежащих площадей. Вода в этих озерах большей частью минерализована.

На большинстве озер весенний подъем уровня воды начинается чаще всего в первой декаде апреля и совпадает с началом половодья на реках. Озера с малыми глубинами (до 1 м) зимой часто промерзают до дна. В засушливые годы большинство мелких озер пересыхает и днища их превращаются в солончаки.

Самые крупные озера: оз.Петухово и оз. Куричье.

Лесной фонд 
Лесной фонд занимает 48939 га, или 16,1 % всей площади района. Сосновый бор, расположенный на песчаных возвышенностях и холмах, предохраняет почву от ветровой эрозии. Положительное воздействие на растительные сообщества оказывают лесозащитные полосы (в основном из широколиственных пород). В соответствии с хозяйственным и экологическим значением лесного фонда, сосновый лес отнесен к «особо ценным лесным массивам». Относится к Ключевскому лесничеству.

История 
Образован 24 сентября 1924 года. В марте 1941 года часть территории района была передана в новый Михайловский район. 15 января 1944 года 9 сельсоветов Ключевского района были переданы в новый Табунский район.

Здесь ранее располагался один из 4 аэропортов малой авиации в Алтайском крае. Сегодня из них 2 функционируют (Камень-на-Оби, Солонешное).

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Ключевский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 10 административно-территориальных образований — 10 сельсоветов.

Ключевский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 10 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2010 году Платовский и Ключевский сельсовет объединены в Ключевский сельсовет.

5 сентября 2014 Зелёнополянский сельсовет и Марковский сельсовет объединены в Зелёнополянский сельсовет с административным центром в селе Зелёная Поляна.

Населённые пункты 
В Ключевском районе 18 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты

 Алексеевка
 Безымянное
 Заря
 Каскаим 
 Кекино
 Междукамыш 
 Новоголубино 
 Новый Восток
 Петуховский Содовый Завод
 Писаревка
 Ульяновка
 Федотовка

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство: производство зерна, мяса, молока. На территории района находятся предприятия по переработке сельхозпродукции, авторемонтное, мехлесхоз. Крупнейшие предприятия сельского хозяйства в районе — ОАО «Ключёвский элеватор», СПК «Западный» и Крестьянское хозяйство  Динамика промышленного производства напрямую связана с полным прекращением производства основных товаров (муки, крупы, комбикорма) на производственных площадях ОАО «Ключевской элеватор». Объемы производства продукции Ключевского филиала АО «Новосибирский мелькомбинат» за 2018 год снизились в 5 раз в сравнении с предыдущим годом, полностью остановлено производство хлебобулочных изделий.

Транспорт 
По территории района проходят автомобильные трассы Рубцовск — Михайловское — Карасук и Ключи — Родино, а также железнодорожная магистраль, которая закрыта для пассажирских перевозок. Также имеется автостанция Ключи, автобусными рейсами можно добраться до Барнаула, Павлодара, Славгорода, Рубцовска. Район расположен в 383 км от Барнаула по трассе 01К-07.

Железнодорожная станция Ключи-Славгородские обслуживает пассажиров в качестве кассы для продажи билетов. В середине 60-х годов XX века в Ключах был открыт собственный аэропорт. Самолётами малой авиации пассажиров перевозили в Барнаул и Павлодар. В настоящее время закрыт.

Известные люди, связанные с Ключевским районом 
 Курченко, Надежда Владимировна — бортпроводник Сухумского авиационного отряда. Погибла (убита), пытаясь предотвратить угон самолёта террористами. Награждена орденом Красного Знамени (посмертно).
 Булдаков, Алексей Иванович — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист Российской Федерации (2009).
 Кашпур, Владимир Терентьевич - советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР

Примечания

Ссылки 
 Ключевский район на сайте краевой администрации 

Районы Алтайского края